Lingjiang ist:

eine verbreitete Fehlschreibung des chinesischen Flusses Ling Jiang, siehe Ling Jiang;
die Gemeinde Lingjiang (陵江乡) im Kreis Jiuzhaigou der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lingjiang (Jiuzhaigou).